Niemcy:
 Leimen – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rhein-Neckar
 Leimen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südwestpfalz

Zobacz też:
 Leymen